Roger Federer var femfaldig regerande mästare, men förlorade i en rafflande final mot Rafael Nadal efter fem set.

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Sektion 1

Sektion 2
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Fjärde omgången
| RD1-team01= T Berdych 
| RD1-seed01=11
| RD1-score01-1=4
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4=3
| RD1-score01-5=7
| RD1-team02= E Korolev 
| RD1-seed02= 
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3=4
| RD1-score02-4=6
| RD1-score02-5=5
| RD1-team03= V Hănescu 
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=62
| RD1-score03-3=6
| RD1-score03-4=6
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= A Falla 
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=7
| RD1-score04-3=0
| RD1-score04-4=4
| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= D Sela 
| RD1-seed05= 
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=5
| RD1-score05-3=4
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-team06= O Rochus 
| RD1-seed06= 
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=7
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-team07=
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=4
| RD1-score07-2=3
| RD1-score07-3=2
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= F Verdasco 
| RD1-seed08=22
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= M Llodra 
| RD1-seed09=32
| RD1-score09-1=4
| RD1-score09-2=67
| RD1-score09-3=0
| RD1-score09-4=r
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= M Ančić 
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=6
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=2
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11= H-t Lee 
| RD1-seed11= 
| RD1-score11-1=7
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-3=4
| RD1-score11-4=r
| RD1-score11-5= 
| RD1-team12= P Petzschner 
| RD1-seed12=Q
| RD1-score12-1=64
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6
| RD1-score12-4= 
| RD1-score12-5= 
| RD1-team13= I Andreev
| RD1-seed13= 
| RD1-score13-1=66
| RD1-score13-2=7
| RD1-score13-3=6
| RD1-score13-4=6
| RD1-score13-5= 
| RD1-team14= J Vaněk
| RD1-seed14= 
| RD1-score14-1=7
| RD1-score14-2=62
| RD1-score14-3=2
| RD1-score14-4=2
| RD1-score14-5= 
| RD1-team15= S Stakhovsky
| RD1-seed15=Q
| RD1-score15-1=66
| RD1-score15-2=3
| RD1-score15-3=3
| RD1-score15-4=r
| RD1-score15-5= 
| RD1-team16= D Ferrer
| RD1-seed16=5
| RD1-score16-1=7
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3=1
| RD1-score16-4= 
| RD1-score16-5= 
| RD2-team01= T Berdych 
| RD2-seed01=11
| RD2-score01-1=65
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=6
| RD2-score01-4=6
| RD2-score01-5= 
| RD2-team02= V Hănescu 
| RD2-seed02= 
| RD2-score02-1=7
| RD2-score02-2=66
| RD2-score02-3=1
| RD2-score02-4=2
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= O Rochus 
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=64
| RD2-score03-2=7
| RD2-score03-3=1
| RD2-score03-4=1
| RD2-score03-5= 
| RD2-team04= F Verdasco
| RD2-seed04=22
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=65
| RD2-score04-3=6
| RD2-score04-4=6
| RD2-score04-5= 
| RD2-team05= M Ančić
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=61
| RD2-score05-4=4
| RD2-score05-5=6
| RD2-team06=
| RD2-seed06=Q
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=4
| RD2-score06-3=7
| RD2-score06-4=6
| RD2-score06-5=3
| RD2-team07= I Andreev
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=3
| RD2-score07-3=4
| RD2-score07-4=2
| RD2-score07-5= 
| RD2-team08= D Ferrer
| RD2-seed08=5
| RD2-score08-1=3
| RD2-score08-2=6
| RD2-score08-3=6
| RD2-score08-4=6
| RD2-score08-5= 
| RD3-team01= T Berdych 
| RD3-seed01=11
| RD3-score01-1=4
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3=0
| RD3-score01-4= 
| RD3-score01-5= 
| RD3-team02=
| RD3-seed02=22
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4= 
| RD3-score02-5= 
| RD3-team03= M Ančić
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3=65
| RD3-score03-4=7
| RD3-score03-5= 
| RD3-team04= D Ferrer
| RD3-seed04=5
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=4
| RD3-score04-3=7
| RD3-score04-4=63
| RD3-score04-5= 
| RD4-team01= 
| RD4-seed01=22
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3=3
| RD4-score01-4=4
| RD4-score01-5=11
| RD4-team02= M Ančić
| RD4-seed02= 
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=4
| RD4-score02-3=6
| RD4-score02-4=6
| RD4-score02-5=13
}}

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 6

| RD2-seed01=14
| RD2-score01-1=6
| RD2-score01-2=7
| RD2-score01-3=7
| RD2-score01-4= 
| RD2-score01-5= 
| RD2-team02= J Chardy
| RD2-seed02=WC
| RD2-score02-1=3
| RD2-score02-2=5
| RD2-score02-3=61
| RD2-score02-4= 
| RD2-score02-5= 
| RD2-team03= M Čilić
| RD2-seed03= 
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=3
| RD2-score03-3=6
| RD2-score03-4=66
| RD2-score03-5=7
| RD2-team04= J Nieminen
| RD2-seed04=24
| RD2-score04-1=4
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=3
| RD2-score04-4=7
| RD2-score04-5=5
| RD2-team05= J Melzer
| RD2-seed05= 
| RD2-score05-1=4
| RD2-score05-2=6
| RD2-score05-3=3
| RD2-score05-4=6
| RD2-score05-5=6
| RD2-team06= J Levine
| RD2-seed06=Q
| RD2-score06-1=6
| RD2-score06-2=2
| RD2-score06-3=6
| RD2-score06-4=4
| RD2-score06-5=1
| RD2-team07= A Clément
| RD2-seed07= 
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=7
| RD2-score07-3=6
| RD2-score07-4= 
| RD2-score07-5= 
| RD2-team08= B Becker
| RD2-seed08= 
| RD2-score08-1=67
| RD2-score08-2=63
| RD2-score08-3=3
| RD2-score08-4= 
| RD2-score08-5= 
| RD3-team01=
| RD3-seed01=14
| RD3-score01-1=7
| RD3-score01-2=3
| RD3-score01-3=4
| RD3-score01-4=66
| RD3-score01-5= 
| RD3-team02= M Čilić
| RD3-seed02= 
| RD3-score02-1=65
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3=6
| RD3-score02-4=7
| RD3-score02-5= 
| RD3-team03= J Melzer
| RD3-seed03= 
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-3=4
| RD3-score03-4=4
| RD3-score03-5= 
| RD3-team04= A Clément
| RD3-seed04= 
| RD3-score04-1=4
| RD3-score04-2=6
| RD3-score04-3=6
| RD3-score04-4=6
| RD3-score04-5= 
| RD4-team01= M Čilić
| RD4-seed01= 
| RD4-score01-1=3
| RD4-score01-2=5
| RD4-score01-3=2
| RD4-score01-4= 
| RD4-score01-5= 
| RD4-team02=

Sektion 7

Sektion 8
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Första omgången
| RD2=Andra omgången
| RD3=Tredje omgången
| RD4=Fjärde omgången
| RD1-team01= R Štěpánek
| RD1-seed01=16
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=7
| RD1-score01-3=6
| RD1-score01-4= 
| RD1-score01-5= 
| RD1-team02= J Hernych
| RD1-seed02=Q
| RD1-score02-1=3
| RD1-score02-2=5
| RD1-score02-3=0
| RD1-score02-4= 
| RD1-score02-5= 
| RD1-team03= V Troicki
| RD1-seed03= 
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3= 
| RD1-score03-4= 
| RD1-score03-5= 
| RD1-team04= N Lapentti
| RD1-seed04= 
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=0
| RD1-score04-3=r
| RD1-score04-4= 
| RD1-score04-5= 
| RD1-team05= J Baker
| RD1-seed05=WC
| RD1-score05-1=4
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3=3
| RD1-score05-4= 
| RD1-score05-5= 
| RD1-team06= S Galvani
| RD1-seed06=Q
| RD1-score06-1=6
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-score06-4= 
| RD1-score06-5= 
| RD1-team07= S Roitman
| RD1-seed07= 
| RD1-score07-1=1
| RD1-score07-2=4
| RD1-score07-3=0
| RD1-score07-4= 
| RD1-score07-5= 
| RD1-team08= M Juzjnyj
| RD1-seed08=17
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6
| RD1-score08-4= 
| RD1-score08-5= 
| RD1-team09= N Kiefer
| RD1-seed09=27
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=7
| RD1-score09-3='''6
| RD1-score09-4= 
| RD1-score09-5= 
| RD1-team10= J Benneteau
| RD1-seed10= 
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=5
| RD1-score10-3=3
| RD1-score10-4= 
| RD1-score10-5= 
| RD1-team11=

Finalen
Finalen spelades söndagen den 6 juli 2008.  Efter 4 timmar och 48 minuters spel, besegrade Nadal Federer över fem set med siffrorna 6–4, 6–4, 6–7(5–7), 6–7(8–10), 9–7. Ett flertal tennisexperter världen över hävdar att det är den bästa tennismatchen som någonsin spelats. 

Finalen i herrsingel i Wimbledon 2008 var den tredje raka mellan Federer och Nadal. Federer hade tidigare vunnit fem raka titlar i Wimbledon och gick för sin sjätte raka.

Om matchen
Matchen skulle börja klockan 14:00 lokal tid men sköts upp 35 minuter på grund av regn. Domare var Pascal Maria.

När matchen väl började vann Nadal de första två seten med 6-4, 6-4.  Men vid det andra regnavbrottet ledde Federer tredje set med 5–4. Efter ett 80 minuter långt avbrott vann Federer de följande två seten i tiebreak, 7–6, 7–6. Skiljesetet vann sedan Nadal med 9-7. Under matchen hade Federer bara tagit vara på en av 13 breakbollar i Nadals serve. Förlusten var Federers första i Wimbledon sedan 2002.

Nadal kunde inte försvara sin titel i mästerskapet året efter på grund av en knäskada.

Statistik
Source

Referenser

Externa länkar

 Head to Head player details at the ATP's official site

Wimbledonmästerskapen 2008